Войткевич — фамилия. Известные носители:
 Войткевич, Александр (1963—2006) — американский шахматист, гроссмейстер, победитель многих американских и международных турниров. 
 Войткевич, Витольд (1879—1909) — российский художник, рисовальщик и график.
 Войткевич, Георгий Витольдович (1920—1997) — геохимик, специалист в области геохронологии, космохимии, геохимических методов поисков месторождений полезных ископаемых.